Die Osteuropäische Zeit (OEZ, engl. Eastern European Time, EET) ist eine Zeitzone, in der die Uhren gegenüber der Koordinierten Weltzeit (UTC) um zwei Stunden vorgehen.

In Europa haben folgende Länder OEZ:
 Bulgarien 
 Estland
 Finnland
 Griechenland
 Lettland
 Litauen
 Moldau
 Rumänien
 Ukraine
 Zypern (außer Nordzypern)

Da die Längengrade von Norden nach Süden verlaufen, gilt die Osteuropäische Zeit auch in einigen asiatischen und afrikanischen Ländern, z. B.:
 Syrien
 Libanon
 Israel
 Jordanien
 Ägypten
 Libyen
 Palästinensische Autonomiegebiete
 Südafrika

Weblinks 
 
 

Zeitzone